Puchavitski Rajon (vitryska: Пухавіцкі Раён, ryska: Пуховичский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Puchavitski Rajon är mycket platt.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Minsks voblast